Церковь Святой Ольги:

 Церковь Святой Ольги (Варшава)
 Церковь равноапостольной княгини Ольги (Железноводск)
 Церковь Святой Ольги (Киев)
 Свято-Ольгинский собор (Киев)
 Церковь Святой Ольги (Лодзь)
 Церковь Святых Ольги и Елизаветы (Львов)
 Церковь Святой равноапостольной княгини Ольги (Москва)